Губкинский — топоним.

 Губкинский — город в Ямало-Ненецком автономном округе России.
 Губкинский — административно-территориальная единица (район) в Белгородской области России.

Другое 

 Губкинский музей освоения Севера
 Губкинский институт

См. также 

 Губкин
 Губкино